Контрактація:
 Контрактація — укладення контракту. 
 Договір контрактації — цивільно-правовий договір. 
 Контрактація в СРСР — система державних закупівель сільськогосподарської продукції в СРСР.